Geelstuitbuidelspreeuw
 Geelvleugelbuidelspreeuw
 Goudvleugelbuidelspreeuw
 Grote bloedstuitbuidelspreeuw
 Kleine bloedstuitbuidelspreeuw
 Loretobuidelspreeuw
 Roodstuitbuidelspreeuw
 Rouwbuidelspreeuw
 Zwarte buidelspreeuw